Натуральне число 1587
 1587 рік до нашої ери
 1587 рік нашої ери